4 miejscowości w Estonii:
 Lokuta – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna.
 Lokuta – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.
 Lokuta – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Tapa.
 Lokuta – wieś w prowincji Järva, w gminie Türi.